Мозак — имя собственное.

 Мозак () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.
 Мозак () — коммуна во Франции, департамент Пюи-де-Дом.
 Мозак () — коммуна во Франции, департамент Тарн и Гаронна.